Эдгар Мартиросович Севикян () — российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород».

Клубная карьера 
Воспитанник школы московского «Локомотива». Отец Эдгара Мартирос Севикян живёт в Москве. В 2017 году стал игроком «Леванте» после того, как приехал навестить в Валенсию мать и брата (брат позже также поступил в академию «Леванте»). 22 июня 2019 года заключил профессиональный контракт с клубом на три года.

19 января 2020 года Севикян дебютировал за «Атлетико Леванте» — фарм-клуб «Леванте» — в Сегунде B, выйдя на замену во втором тайме вместо  в игре против «Сабаделя» (0:1). Через неделю вышел в стартовом составе на игру против «Эркулеса» и забил гол, принеся победу 3:1.

5 декабря 2020 года Севикян сыграл свой первый матч в чемпионате Испании, выйдя на замену на 83-й минуте встречи против «Хетафе» (3:0) и заменив отличившегося Хорхе де Фрутоса. Тем самым Севикян стал 29-м в истории чемпионата Испании российским легионером. Результативными действиями он, однако, не отметился.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные России разных возрастных категорий (от игроков не старше 15 лет до игроков не старше 20 лет)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Леванте B»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»